Norman Eugene Smith (né le  à Toronto au Canada - mort le ) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière
En 1930, il commence sa carrière professionnelle avec les Bulldogs de Windsor dans la Ligue internationale de hockey. Ce gardien de but a évolué dans la Ligue nationale de hockey dès la saison suivante avec les Maroons de Montréal. Il a porté les couleurs des Red Wings de Détroit de 1935 à 1945.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1929-1930 || Willys de Toronto ||  || 9 || 3 || 4 || 2 || 560 || 19 || 2,04 ||  || 1 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1930-1931 || Bulldogs de Windsor || LIH || 7 || 5 || 1 || 1 || 430 || 16 || 2,23 ||  || 1 || 0 || 6 || 4 || 1 || 390 || 11 || 1,69 ||  || 0 || 
|-
| 1931-1932 || Maroons de Montréal || LNH || 21 || 5 || 12 || 4 ||  || 62 || 2,94 ||  || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1931-1932 || Bulldogs de Windsor || LIH || 14 || 7 || 3 || 4 || 890 || 36 || 2,43 ||  || 3 || 0 || 6 || 1 || 3 || 380 || 8 || 1,11 ||  || 3 || 
|-
| 1932-1933 || Bulldogs de Windsor || LIH || 42 || 14 || 22 || 6 ||  || 120 || 2,86 ||  || 2 || 0 || 6 || 2 || 4 || 360 || 18 || 3 ||  || 0 || 
|-
| 1933-1934 || Castors de Québec || Can-Am || 32 || 12 || 12 || 8 ||  || 64 || 1,91 ||  || 3 || 2 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1934-1935 || Red Wings de Détroit || LNH || 25 || 12 || 11 || 2 ||  || 52 || 2,01 ||  || 2 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1934-1935 || Olympics de Détroit || LIH || 26 || 15 || 7 || 4 ||  || 53 || 1,95 ||  || 4 || 0 || 5 || 5 || 0 || 300 || 5 || 1 ||  || 0 || 
|-
| 1934-1935 || Bulldogs de Windsor || LIH || 1 || 1 || 0 || 0 || 60 || 3 || 3 ||  || 0 ||  || 2 || 0 || 2 || 130 || 9 || 4,15 ||  || 0 || 
|-
| 1934-1935 || Olympics de Détroit ||  || 5 || 3 || 2 || 0 || 320 || 15 || 2,81 ||  || 1 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1935-1936 || Red Wings de Détroit || LNH || 48 || 24 || 16 || 8 ||  || 103 || 2,04 ||  || 6 || 0 || 7 || 6 || 1 || 537 || 12 || 1,34 ||  || 2 || 0
|-
| 1936-1937 || Red Wings de Détroit || LNH || 48 || 25 || 14 || 9 ||  || 102 || 2,05 ||  || 6 || 0 || 5 || 3 || 1 || 282 || 6 || 1,28 ||  || 1 || 0
|-
| 1937-1938 || Red Wings de Détroit || LNH || 47 || 11 || 25 || 11 ||  || 130 || 2,66 ||  || 3 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1938-1939 || Red Wings de Détroit || LNH || 4 || 0 || 4 || 0 || 240 || 12 || 3 ||  || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1938-1939 || Hornets de Pittsburgh || IAHL || 1 || 0 || 1 || 0 || 60 || 5 || 5 ||  || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1943-1944 || Red Wings de Détroit || LNH || 5 || 3 || 1 || 1 || 300 || 15 || 3 ||  || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1944-1945 || Red Wings de Détroit || LNH || 1 || 1 || 0 || 0 || 60 || 3 || 3 ||  || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 

| 199 || 81 || 83 || 35 ||  || 479 || 2,33 ||  || 17 || 0 || 12 || 9 || 2 || 819 || 18 || 1,32 ||  || 3 || 0

Références 

Naissance en mars 1908
Naissance à Toronto
Décès en février 1988
Joueur canadien de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Maroons de Montréal
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Bulldogs de Windsor
Joueur des Olympics de Détroit
Gagnant du trophée Vézina
Champion de la Coupe Stanley
Décès à 79 ans